Лиссабонский договор — ряд международных договоров, подписанных в Лиссабоне:

 Лиссабонский договор (1668) — мирный договор между Португалией и Испанией, заключённый в Лиссабоне 13 февраля 1668 года при посредничестве Англии, по которому Испания признавала суверенитет Португалии и её новой правящей династии Браганса.
 Лиссабонский договор (1703) — международный договор, подписанный 16 мая 1703 года между Португалией, Англией, Австрией и Нидерландами об участии в войне за Испанское наследство.
 Договор Метуэна — международный договор, подписанный 27 декабря 1703 года между Португалией и Англией о торговле.
 Лиссабонский договор (2007) — международный договор, подписанный на саммите ЕС 13 декабря 2007 года.